Гуйяш () — венгерская фамилия.
 Гуйяш, Геза (1931—2014) — венгерский футболист.
 Гуйяш, Иштван (1931—2000) — венгерский теннисист и спортивный функционер.
 Гуйяш, Иштван (род. 1968) — венгерский гандболист и гандбольный тренер.